Majevac est un toponyme qui peut désigner :
Majevac, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;
Majevac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie.